Горячевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Горячевка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области, упразднена в 2003 г.
Горячевка — хутор в городском округе Черноголовка Московской области.

Украина 
 Горячевка — село в Окнянском районе Одесской области.